

Pessoas
John Hoskin (1921-1990) - escultor britânico
Sheila Hoskin (1936-) - atleta americano

Outros
12223 Hoskin

Veja também
 Haskins
 Hoskins

Desambiguação